Rathausplatz ist der Name folgender Plätze:
 Rathausplatz (Augsburg)
 Ensemble Rathausplatz in Bad Reichenhall
 Rathausplatz (Bozen)
 Rathausplatz (Bruneck)
 Rathausplatz (Flensburg)
 Rathausplatz (Hemelingen)
 Rathausplatz Kaunas
 Rathausplatz (Kempten), siehe Liste der Baudenkmäler in Kempten (Allgäu)
 Rathausplatz (Kołobrzeg)
 Rådhuspladsen (Kopenhagen)
 Rathausplatz (Mönchengladbach), siehe Rathaus Abtei #Ostflügel
 Rådhusplassen (Oslo)
 Rathausplatz (Salzburg)
 Rathausplatz (St. Pölten)
 Rathausplatz (Tallinn)
 Rathausplatz Vilnius
 Rathausplatz Wegberg
 Rathausplatz (Wien)

Siehe auch:

 Rådhusplassen
 Rathausstraße